Риу-Ларгу () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Алагоас. Составная часть мезорегиона Восток штата Алагоас. Входит в экономико-статистический микрорегион Масейо. Население составляет 68 856 человек на 2006 год. Занимает площадь 309 км². Плотность населения — 222,8 чел./км².

Праздник города — 13 июля.

История 
Город основан в 1830 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2004 составляет 167 147 000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2004 составляет 2498,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,671 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический.

Муниципалитеты штата Алагоас